La Grande Hermine est le nom de plusieurs navires : 
 Le plus ancien est la nef principale du deuxième voyage de Jacques Cartier vers le Canada, en 1535.
 La Grande Hermine, une réplique de la nef de Cartier, qui avait été construite pour l'exposition universelle de 1967 de Montréal.
 La Grande Hermine est un bâtiment école de la Marine nationale française de type Yawl. Il a été acheté en 1963. Son numéro de coque est A 653.

Nom de bateau